Финал Кубка африканских наций 1992 года — решающий футбольный матч Кубка африканских наций 1992, который состоялся 26 января между сборными Кот д’Ивуара и Ганы. Основное время матча закончилось вничью 0-0, Кот д’Ивуар одержал победу по пенальти 11-10. Матч проходил на стадионе Леопольд Сенгор, в Дакаре, Сенегал.

Путь к финалу

Отчёт о матче

Ссылки 

Кубки африканских наций
Футбол в Африке в 1992 году
Январь 1992 года
События 26 января
Международные спортивные соревнования в Дакаре
1992 год в Сенегале
Футбол в Сенегале
Сборная Ганы по футболу
Сборная Кот-д’Ивуара по футболу
1992 год в Гане
1992 год в Кот-д’Ивуаре